Treća hrvatska vaterpolska liga je predstavljala treći rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva u sezoni 1995., te se sastojala od jedne skupine.

Ljestvica

Poveznice 
 Prva hrvatska vaterpolska liga 1994./95.
 2. HVL 1995.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1995/1996. Zagreb, 1996.

1995